Camille Joset (1879-1958), Haut commissaire royal pour la reconstruction de la province du Luxembourg après la Première Guerre mondiale, résistant durant la seconde. Directeur de L'Avenir du Luxembourg. Père de Camille-Jean Joset qui suit.
 Camille-Jean Joset (1908-1992), professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Fils du précédent